Сьюпириор ():

 Сьюпириор (Айова)
 Сьюпириор (Аризона)
 Сьюпириор (Вайоминг)
 Сьюпириор (Висконсин)
 Сьюпириор (город, Висконсин)
 Сьюпириор (посёлок, Висконсин)
 Сьюпириор (Колорадо)
 Сьюпириор-Тауншип (округ Чиппеуа, Мичиган)
 Сьюпириор-Тауншип (округ Уоштино, Мичиган)
 Сьюпириор (Монтана)
 Сьюпириор (Небраска)